Ciechocin peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Ciechocin, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 siège de la gmina de Ciechocin.
 Ciechocin, un village dans la voïvodie de Lublin
 Ciechocin, un village dans la voïvodie de Poméranie